Denumirea Trandafir de Jericho se poate referi la una din următoarele specii de plante:
Anastatica hierochuntica
Selaginella lepidophylla
Pallenis hierochuntica